Leidinger ist der Familienname folgender Personen:

 Adalbert Leidinger (1926–2019), deutscher Verwaltungsjurist
 Ambrosius Leidinger (* 1958), deutscher Benediktinerpater, Administrator der Abtei Neuburg
 Bernhard Leidinger (* 1955), deutscher Unternehmensberater
 Christiane Leidinger (* 1969), deutsche Politik- und Sozialwissenschafterin, Professorin an der Hochschule Düsseldorf
 Georg Leidinger (1870–1945), deutscher Historiker und Bibliothekar
 Hannes Leidinger (* 1969), österreichischer Historiker
 Lucas Leidinger (* 1988), deutscher Jazzpianist

 Petra Leidinger (* 1966), deutsche Leichtathletin
 Robert Leidinger (* 1941), deutscher Politiker (SPD)